Dietz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William George Dietz
 Samuel M. Dietz